P’u Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pu He (vattendrag i Kina, Gansu), 
 Pu He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 
 Pu He (vattendrag i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar